Die Baseball-Europameisterschaft 2019 war die 35. Europameisterschaft im Baseball. Sie wurde vom 7. bis 15. September in Bonn und Solingen ausgetragen. Insgesamt nahmen zwölf Nationalmannschaften an dem Turnier teil und spielten den Titel in einer Gruppenphase und einer anschließenden Finalrunde aus. Die Baseball-EM 2019 stellte zugleich eine Qualifikationsrunde für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio dar.

Sieger der Baseball-Europameisterschaft 2016 und somit Titelverteidiger waren die Niederlande, die ihren Titel erneut verteidigten.

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich insgesamt 12 Mannschaften. Zum einen die zehn bestplatzierten Teams der EM 2016 und zum anderen die Sieger der beiden "B"-Pool-Turniere, Österreich und Israel. Folgende Teams waren qualifiziert und wie dargestellt in die Gruppen A und B aufgeteilt:

Spielstätten 

Gastgeber der Baseball-EM 2019 waren die Bonn Capitals und die Solingen Alligators. Hauptspielstätte war das Baseballstadion Rheinaue in Bonn, das zu diesem Zweck im Jahr 2018 für 1,9 Millionen Euro mit einem neuen Backstop und einer Flutlichtanlage ausgestattet wurde. Hier sollten 32 der insgesamt 49 Spiele stattfinden, darunter die Halbfinalspiele und das Finale sowie das Spiel um den 5. und das Spiel um den 3. Platz.

Als Zweitspielstätte diente der Baseballpark Weyersberg, das Stadion der Solingen Alligators. Auch dieses wurde für die Veranstaltung umfangreich saniert. Hier sollten insgesamt 17 der 49 Spiele stattfinden, darunter ein Viertelfinalspiel.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Durch einen Ansetzungsfehler war Israel im 2. Halbfinale Heimmannschaft, obwohl Italien in der Vorrunde besser platziert war.

Platzierungsspiele 
Die Viertelfinal-Verlierer spielen den 5. Platz aus, der zur Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier berechtigt. Es gibt kein Spiel um Platz 7.

Abstiegsrunde 
Im Spielplan der Abstiegsrunde kam es zu einem Fehler, statt über Kreuz A5-B6 und B5-A6 (was richtig gewesen wäre) spielten in den ersten beiden Spielen die Gruppenfünften gegeneinander und die Gruppensechsten gegeneinander.

Endstand 
Die Baseball-EM 2019 stellt zugleich eine Qualifikationsrunde für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio dar. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 5 qualifizieren sich für ein Qlympia-Qualifikationsturnier mit dem Afrikameister Südafrika im Anschluss an die EM vom 18. bis 22. September 2019 in Italien. Dort wird ein Platz für das olympische Baseballturnier ausgespielt. Eine weitere Mannschaft wird an einem letzten Qualifikationsturnier mit Mannschaften aller Kontinentalverbände teilnehmen. Die Mannschaften auf den Plätzen 11 und 12 steigen in den B-Pool ab.

Weblinks 
Offizielle EM-Seite

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung in Bonn
Sportveranstaltung in Solingen
Baseball 2019
Baseball (Deutschland)